
Tibor (< ):

Etimologie 
"Tibor" El a chemat, de obicei, "Tiborc" este o scurtă întrevedere a avut loc, potrivit unui alt aviz, dar Péter Bod (1712, Felső-Csernáton (Cernatu de Sus), Csernáton, Kézdiszék, Háromszék (Covasna)  1769, Magyar-Igen (Ighiu), Alsó-Fehér) efectuate în numele unui sat din Transilvania, cu o multime de, este necunoscut, probabil de origine slavă.

Numai limba maghiară este folosită în acest domeniu.

Oameni 
 Prenume
 Tibor Déry (1894, Budapesta  1977, Budapesta), un scriitor maghiar
 Tibor Cseres, nume real: Tibor Pálos (1915, Gyergyóremete (Remetea), Gyergyószék (Giurgeu), Csík (Harghita)  1993, Budapesta)
 Monumentul Tibor Cseres
 Tibor Ambrus (1919, Budapesta  1973, Hatvan), un scriitor, poet și traducător maghiar
 Tibor Bábi, nume real: Tibor Pockody (1925, Báb, Nitra, Slovacia  1978, Bratislava), un scriitor, poet și traducător maghiar din Slovacia
 Tiberiu Olah,  (1928, Árpád (Arpășel), Bihar  2002, Târgu Mureș), un compozitor
 Tibor Selymes (* 1970, Balánbánya (Bălan), Felcsík (Ciucul de Sus), Csíkszék, Harghita), un fost fotbalist și actual antrenor român de etnie maghiară
 Tibor Florian Moldovan (* 1982, Marosvásárhely (Târgu Mureș), Marosszék, Maros), un jucător de fotbal de naționalitate română
 Keledy Tibor, primar al municipiului Cluj (19411944)

Vezi și 
 Tibru (dezambiguizare)
 Tiberiu (dezambiguizare)
 Tiberian

 Listă de nume românești - litera T

Referințe 

Prenume masculine maghiare
Prenume masculine slave
Nume de familie ungurești
Împrumuturi lingvistice din limbile slave